Paul-Marie Dumond (1864-1944), missionnaire français ;
 Arnaud Dumond (1950-), guitariste classique et compositeur français ;
 Frédéric Dumond (1967-), plasticien et écrivain français ;
 Cédric Dumond (1969-), acteur français, spécialisé aussi dans le doublage ;
 Monty Dumond (1982-), joueur de rugby à XV sud-africain.

DuMond 
 Frank DuMond (1865-1951), peintre et illustrateur américain ;
 Helen Savier DuMond (1872-1968), peintre américaine.

Patronyme français